Великобритания участвовала в «Детском Евровидении — 2022», которое прошло 11 декабря 2022 года в Ереване, Армения. На конкурсе страну представила Фрейя Скай с песней «Lose My Head». Она заняла пятое место, набрав 146 баллов.

До «Детского Евровидения» 
3 ноября 2022 года, британский телевещатель BBC объявил, что внутренним отбором выбрал Фрейю Скай с песней «Lose My Head» для «Детского Евровидения — 2022».

На «Детском Евровидении» 
Финал конкурса транслировали телеканалы CBBC и BBC One, а также сервис BBC iPlayer, комментаторами которых были Лорен Лэйфилд и HRVY, а результаты голосования британского жюри объявила Табита. Фрейя выступила под двенадцатым номером — после Испании и перед Португалией, и заняла пятое место, набрав 146 баллов.

Раздельные результаты голосования

Голосование

Примечания 

Страны на «Детском Евровидении — 2022»
2022 год в Великобритании